Stephen Jones se poate referi la:

 Stephen Jones (autor) (n. 1953), scriitor și editor britanic 
 Stephen Jones (rugbist) (n. 1977), rugbist galez
 Stephen Jones (jurnalist) (n. 1977), jurnalist britanic